Dance Dance Dance – romanzo di Haruki Murakami del 1988
Dance Dance Dance – singolo di Spagna del 1987
Dance Dance Dance – singolo di Astrid S del 2020
Dance, Dance, Dance – singolo dei The Beach Boys del 1964
Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah) – singolo degli Chic del 1977
Dance Dance Dance – programma televisivo italiano del 2016
Dance Dance Dance (prima edizione)
Dance Dance Dance (seconda edizione)